Jan Paweł II –  moneta kolekcjonerska o nominale 1000 złotych, wybita w złocie, stemplem lustrzanym, z datą 1987, wyemitowana przez Narodowy Bank Polski dnia 14 listopada 1987 r. zarządzeniem z 25 września 1987 r. Z formalnego punktu widzenia, przestała być prawnym środkiem płatniczym z dniem denominacji z 1 stycznia 1995 roku, rozporządzeniem prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 listopada 1994 (M.P. z 1994 r. Nr 61, poz. 541).

Awers 
W centralnym punkcie umieszczono godło – orła bez korony, po bokach orła rok 1987, dookoła napis „POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA”, na dole napis „ZŁ 1000 ZŁ”, a pod łapą orła znak mennicy w Warszawie.

Rewers 
Na tej stronie monety znajduje się półpostać Jana Pawła II z pastorałem z profilu, z lewej strony, powyżej napis „JAN PAWEŁ II”, a na dole, przy płaszczu papieża, monogram projektantki.

Nakład 
Monetę bito w Mennicy Państwowej, stemplem lustrzanym, w złocie próby 999, na krążku o średnicy 18 mm, masie 3,1 grama, z rantem gładkim, według projektu St. Wątróbskiej-Frindt, w nakładzie 201 sztuk.

Opis 
Rewers jest jednym z siedmiu z Janem Pawłem II, które znalazły się na monetach okresu PRL.

Powiązane monety 
Istnieją inne monety z 1987 roku, bitę przez mennicę w Warszawie, z tym samym wzorem rewersu:

Wersje próbne 
Istnieje wersja tej monety należąca do serii próbnej w niklu z wypukłym napisem PRÓBA, wybita w nakładzie 500 sztuk oraz próbna technologiczna w złocie w nakładzie 9 sztuk.

Przypisy 

1987
1987
1987 1000
Monety kolekcjonerskie (1972–1994)